Порохова вежа (Львів)
 Порохова вежа (Рига)